Tappeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Noshūr-e Vosţá, ort, Kurdistan, 
 Tappeh-ye Mowlā, ort, Markazi, 
 Nez̧ām Maḩalleh, ort, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar